

Интервал QT — медицинский термин, обычно используемый в специальной области кардиологии — электрокардиографии.

Интервал QT 

Интервал QT — расстояние от начала  до завершения зубца T.
С точки зрения электрофизиологии отражает сумму процессов деполяризации (электрическое возбуждение со сменой заряда клеток) и последующей реполяризации (восстановление электрического заряда) миокарда желудочков.
Часто этот параметр называют электрическая систола сердца.

Продолжительность 
Продолжительность интервала QT непостоянна как у индивида, так и в популяциях.
Факторами изменяющими его длительность являются (только основные):
 частота сердечных сокращений (ЧСС);
 состояние автономной нервной системы;
 действие т.н. симпатомиметиков (адреналин, например);
 электролитный баланс (особенно Ca2+);
 некоторые лекарственные препараты;
 возраст;
 пол;
 время суток.

Наиболее важным фактором, определяющим продолжительность интервала QT является ЧСС.
Зависимость носит нелинейный и обратно пропорциональный характер.

Bazett (1920), Fridericia (1920), Hegglin и Holzmann (1937) были первыми исследователями этого феномена.
Hegglin и Holzmann предложили формулу для расчёта должной величины интервала QT.

Расчет длительности 
Так как длительность интервала QT зависит от частоты сердечного ритма (удлиняясь при его замедлении), для оценки она должна быть корригирована относительно ЧСС.

Чаще всего используются формулы Базетта:

и Фредерика 

а также формула Саги для подсчёта корригированного QT у пациентов с фибрилляцией предсердий:

QTс(S) = QT + 0,154×(1000 − RR),

где:
QTc — корригированная (относительно частоты сердечных сокращений) величина интервала QT.
RR — расстояние между данным комплексом QRS и предшествующим ему, выражается в секундах для формул Базетта и Фредерика, и в миллисекундах для формулы Саги.

Формула Базетта не вполне корректна.
Отмечена тенденция к излишней корректировке при высокой частоте сердечных сокращений (при тахикардии), и недостаточная корректировка при низкой (при брадикардии).

Должные величины лежат в диапазоне 320-430 для мужчин и 320-450 для женщин.

Удлинение интервала 
При удлинении интервала QT повышается риск развития фатальных нарушений ритма, в том числе потенциально смертельной полиморфной (веретенообразной) желудочковой тахикардии.
Удлинение интервала QT может быть как врождённым (вследствие мутаций определённых генов), так и приобретённым — электролитные нарушения, ишемия миокарда, влияние лекарственных препаратов (например, дроперидола, антибиотиков фторхинолонов, тетрациклинов; антибронхообструктивных препаратов от астмы типа сальбутамола; противогрибковых препаратов типа флуконазола).

Значимость 
Удлинение (в некоторой мере, - и укорочение) интервала QT, отражает негомогенность (неоднородность) процессов реполяризации миокарда желудочков, и расценивается как независимый предиктор фатальных нарушений ритма.

Генетика 
Наследуемость интервала составляет, по одной оценке (Arking et al., 2006), около 30%. Теми же авторами была отмечена ассоциация длины интервала с вариациями гена NOS1AP на хромосомном участке 1q23.3, впоследствии реплицированная другими группами исследователей.

См. также 
 Синдром короткого интервала QT
 Синдром длинного интервала QT

Примечания

Ссылки 

Электрокардиография
Электрофизиология